Вила-да-Повуасан (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе автономного региона Азорские острова. Расположен на острове Сан-Мигел.

Численность населения — 2,4 тыс. жителей (посёлок), 6,7 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 110,30 км².

Покровителем города считается Дева Мария.
Праздник города — 3 июля.

Расположение 

Посёлок расположен в 37 км на запад от адм. центра округа города Понта-Делгада на южном берегу острова Сан-Мигел.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Рибейра-Гранде, Нордеште
 на востоке — Атлантический океан
 на юге — Атлантический океан
 на западе — муниципалитет Вила-Франка-ду-Кампу

История 
Посёлок основан в 1839 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Файал-да-Терра
 Фурнаш
 Носса-Сеньора-душ-Ремедиуш
 Повоасан
 Рибейра-Кенте
 Агуа-Реторта

Примечания

См. также 
 Азорские острова (автономный регион)
 Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
 Районы автономного региона Азорские острова

Ссылки 
 Официальная страница
 Вила-да-Повуасан. Фотографии, погода, карта и др.
 (in German)
 Photos from Povoação

Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
Города Португалии